Il singolare del torneo di tennis Rogaska Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Evgenij Kafel'nikov che ha battuto in finale Hendrik Jan Davids 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Evgenij Kafel'nikov (Campione)
 Markus Naewie (quarti di finale)
 Juan Gisbert Schultze (secondo turno)
 Gilad Bloom (quarti di finale)

 Andrej Merinov (primo turno)
 Karol Kučera (semifinali)
 Mario Visconti (secondo turno)
 Alex Rădulescu (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Rogaska Challenger 1993